Josef Krainer ist der Name folgender Personen:

* Josef Krainer senior (1903–1971), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Josef Krainer junior (1930–2016), österreichischer Politiker (ÖVP)

Siehe auch:
 Josef Kreiner